

Toponyme

Canada
 Hauterive, ancienne ville du Québec, fusionnée à Baie-Comeau

France 
Communes
 Hauterive, commune française de l'Allier
 Hauterive, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Hauterive-la-Fresse
 Hauterive, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, aujourd'hui intégrée à Saint-Maixme-Hauterive
 Hauterive, commune française de l'Orne
 Hauterive, commune française de l'Yonne
 Hauterive-la-Fresse, commune française du Doubs
 Hauterives, commune française de la Drôme
 Hauterives, hameau de la commune française de Sainte-Enimie, Lozère
 La Ferté-Hauterive, commune française de l'Allier
 Pinel-Hauterive, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Maixme-Hauterive, commune française d'Eure-et-Loir

Châteaux
 Le château de Hauterive, dans la commune française d'Argentré, département de la Mayenne
 Le château d'Hauterive, dans la commune française de Castres, département du Tarn
 Le château d'Hauterive, dans la commune française d'Issoire, département du Puy-de-Dôme
 Le château d'Hauterive, dans la commune française de Saint-Gérand-de-Vaux, département de l'Allier.
 Le château d'Hauterives dans la commune française de Sainte-Enimie, Lozère

Suisse 
 Hauterive, commune suisse du canton de Fribourg
 Abbaye d'Hauterive, abbaye cistercienne du .
 Hauterive, commune suisse du canton de Neuchâtel

Patronyme 
 Alexandre d'Hauterive, ministre et conseiller d'État sous le Premier Empire
 Pierre Petit d'Hauterive, juriste français décédé en 1812
 Arnaud d'Hauterives (1933-2018)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme